Kobari (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Ibaraki: Kobari (Ibaraki) (heute: Tsukubamirai)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Kobari (Han)

Kobari ist der Familienname folgender Personen:
 Kiyomitsu Kobari (* 1977), japanischer Fußballspieler